UFC Fight Night: Machida vs. Anders, также известно как UFC Fight Night 125 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 3 февраля 2018 года на спортивной арене «Arena Guilherme Paraense» в городе Белен, штат Пара, Бразилия.

Подготовка турнира 
В качестве главного события турнира был запланирован бой в среднем весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Лиото Мачидой и американцем Эриком Андерсом.

Изменения карда турнира 
Луис Энрике должен был встретиться на турнире с Тимоти Джонсоном в тяжёлом весе. Однако в начале декабря Энрике был исключен из пары, и его заменил Марселу Голм.

В качестве соглавного поединка на турнире должен был состояться бой в легчайшем весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе и победителем шоу The Ultimate Fighter 14 Джоном Додсоном и Педру Муньюсом. Тем не менее, на взвешивании Муньюс показал вес 140 фунтов, что на 4 фунта превысило лимит для боя в легчайшем весе, равный 136 фунтов. В свою очередь, Додсон отказался принять бой из-за перевеса соперника и поединок был отменён.

На взвешивании Мишел Празерис весил 161 фунт, что на 5 фунтов превысило лимит для боя в лёгкой весовой категории, равный 156 фунтов. В результате поединок проводился в промежуточном весе, и Празерис должен быть оштрафован на 20% от гонорара за бой в пользу своего соперника Десмонда Грина. Если он выиграет, он также потеряет 20 процентов своего бонуса за победу. Тем временем, в день боя Празерис должен был весить максимум 173 фунта, чтобы бой продолжался по расписанию, но, согласно лагерю Грина, Празерис весил 180 фунтов. Несмотря на это, Грин все же принял бой, и Празерис отдал ему 40% своего гонорара.

Результаты турнира 
В главном бою вечера Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей.

[*] Рейтинг Валентины Шевченко в женском легчайшем весе.

[**] Первоначально бой в лёгком весе. Празерис провалил взвешивание, из-за чего бой проводился в промежуточном весе (161 фунт).

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Тиагу Сантус vs. Энтони Смит
 Выступление вечера: Валентина Шевченко и Иури Алькантара

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 февраля после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Трэвис Браун (бывший #14) покинул рейтинг тяжёлого веса;

Валентина Шевченко (бывшая #1) покинула рейтинг женского легчайшего веса (смена весовой категории);

Джиллиан Робертсон (бывшая #14) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night